Ulisses Alves da Silveira, ou simplesmente Ulisses (São Gonçalo, 15 de abril de 1986) é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como lateral-esquerdo.

Carreira

Vida como jogador e drogas 
Começou sua carreira nas categorias de base do , onde chegou aos 14 anos. Depois, sem sucesso, foi para a equipe profissional, sendo reserva do lateral Marcelo, mas nunca conseguiu a vaga como titular.

Logo foi emprestado ao , e depois se transferiu para o , não se firmando em nenhuma das equipes.

Porém, depois de se envolver com drogas, Ulisses foi dispensado do clube cruzmaltino ainda na pré-temporada de 2009.

Atualmente 
Hoje segue em recuperação em Rio das Ostras, onde pretende recomeçar sua vida.

Ligações externas 
 
 
 
 

Naturais de São Gonçalo (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Esporte Clube Juventude
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama